Arrière-plan peut faire référence à plusieurs termes :

Dans l'art 

 Arrière-plan est un terme employé dans la peinture ou la photographie.

En informatique 
 Un arrière-plan est une image utilisée comme surface du bureau pour décorer l'interface graphique d'un ordinateur, d'un téléphone portable, ou d'autres objets électroniques.

Homonymie